Collegium Musicum má několik významů:

 Collegium Musicum – slovenská art rocková hudební skupina

 Colegium Musicum (barokní hudební seskupení) – barokní skupina hudebníků (převážně v Německu)
 Collegium Musicum 90 – britská skupina
 Collegium musicum (orchestr) – studentský orchestr při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně